Минулорічна чемпіонка Еліна Світоліна програла в другому колі Олександрі Соснович. Гра була повторенням минулорічного фіналу

Титул виграла Кароліна Плішкова, здолавши у фіналі Лесю Цуренко, 4–6, 7–5, 6–2.

Сіяні
Дві тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 в австралійському спорті